Abdesselam ist der Familienname folgender Personen:

 Belaïd Abdesselam (* 1928), algerischer Politiker (FLN), Premierminister (1992–1993)
 Rhadi Ben Abdesselam  (1929–2000), marokkanischer Langstreckenläufer